

Sciences et techniques 
 O'Keeffe est un cratère d'impact sur Vénus, nommé en l'honneur de l'artiste américaine Georgia O'Keeffe.

Culture et société 
 Carling O'Keefe est une marque de bière canadienne.

Patronyme

O'Keefe 
 Christine O'Keefe, mathématicienne et informaticienne australienne ;
 Daniel O'Keefe (né en 1907), ancien joueur de football gaélique irlandais ;
 Dennis O'Keefe (1908-1968), acteur américain ;
 Jodi Lyn O'Keefe (née en 1978), actrice américaine ;
 John A. O'Keefe (1916-2000), un astronome et planétologiste américain ;
 John O'Keefe (né en 1939), neuroscientifique américano-britannique, prix Nobel de physiologie ou médecine 2014 ;
 Michael O'Keefe (né en 1955), acteur et réalisateur américain ;

O'Keeffe 
 David O'Keeffe, juriste britannique.
 Eileen O'Keeffe (née en 1981), athlète irlandaise ;
 Georgia O'Keeffe (1887-1986), peintre américaine ;
 Joel O'Keeffe (né en 1985), chanteur-guitariste australien du groupe Airbourne ;
 Miles O'Keeffe (né en 1954), acteur américain ;
 Ryan O'Keeffe (né en 1980), batteur australien du groupe Airbourne.